Владимир Владимирович Грачёв (род. 15 декабря 1952, Москва) — советский и российский дипломат.

Биография 
Родился в Москве в семье военнослужащего. Отец — Владимир Яковлевич Селих (1924—1995 гг.), мать — Ирина Леонидовна Грачёва (1929—2008 гг.), дочь Л. П. Грачёва.

В 1975 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владеет английским, шведским и немецким языками.

В 1975—1988 годах работал на различных должностях в МИД СССР, находился в долгосрочных служебных командировках в Постоянном Представительстве СССР при ООН, Генеральном Консульстве СССР в Нью-Йорке, Посольстве СССР в США.

В 1988—1993 годах — советник, заведующий политической референтурой Посольства СССР/ Российской Федерации в Индии.

В 1993 году направлен по секондменту на работу в Секретариат Организации Объединённых Наций в Департамент операций по поддержанию мира. Отвечал за развёртывание и проведение миротворческих миссий на Гаити, в Гватемале и Грузии.

В 1997—2003 годах — старший советник по политическим, миротворческим и гуманитарным вопросам личного секретариата Генерального Секретаря ООН. Был членом рабочей группы Генерального Секретаря по Ираку (1999—2003 гг.).

В 2003—2006 гг. — Руководитель Службы планирования и координации — заместитель Директора Управления конференционного обеспечения Отделения ООН в Женеве.

В 2006—2014 гг. — Директор Управления конференционного менеджмента Отделения ООН в Женеве. Участвовал в подготовке и проведении ряда международных конференций, в том числе по Ираку (2004 г.) и Сирии (2012 г. и 2014 г.)

В 2015—2016 гг. — Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В 2016—2022 гг. — заместитель Руководителя Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

С 2023 года — руководитель экспертного совета института "Справедливый мир".

Ответственный секретарь Попечительского совета «Фонда ветеранов дипломатической службы».

Классный чин и дипломатический ранг 

 Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса (26 июня 2017 года)

 Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (27 октября 2018 года)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (21 июня 2021 года)

Награды и почетные звания 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
 Почетная грамота Президента Российской Федерации 

 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации
 Почетная грамота МИД России 
 Почетная грамота ЦИК России
 Почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Знак МИД России "За взаимодействие"

Публикации 
 «Без срока давности» Грачев В. В., Оня А. С., Информациология, 2004. Книга переведена на китайский язык и издана в Китае. 
 «За кулисами информационной борьбы» Грачев В. В., Оня А. С., Москва, 2005.
 «От Молотова до Лаврова. Ненаписанные воспоминания Юлия Воронцова» Карапетян Г. А., Грачев-Селих В. В., МЦР, 2011. В 2012 году книга получила специальную премию Артема Боровика в номинации «Журналистские расследования, связанные с историей Российского государства». Книга переведена на китайский язык и издана в Китае.
 «Юлий Воронцов: Штрихи к портрету». Грачев В. В., Харитон А. Г., Информациология, 2012.
 «Дипломат Анатолий Добрынин». Грачев В. В., Казимиров В. Н., Издательство Международные отношения, 2016.
«Координатор высокого уровня: История одного мандата: К 75-летию ООН». Тарасов Г. П., Грачёв В. В.; Москва: МГИМО-Университет, 2020.

Семья 
Женат. Супруга – О. Ю. Грачёва, дочь Ю. М. Воронцова. Сын – А. В. Грачёв-Воронцов.

Примечания